Chevrolet Tracker puede referirse a tres modelos de automóviles de la marca Chevrolet:

 Primera generación: Suzuki Vitara/Sidekick (1992-2007)
 Segunda generación: Chevrolet Trax (2012-presente)
 Tercera generación: Chevrolet Tracker (2019-presente)

Tracker